Владимир Петковић може да се односи на:

 Владимир К. Петковић (1863-1935), геолог, академик.
 Владимир Р. Петковић (1874-1956), историчар уметности, академик.
 Владимир Петковић (тренер), босанскохерцеговачки и швајцарски фудбалски тренер хрватског порекла
 Владимир Петковић (глумац), српски позоришни и гласовни глумац